Duminil ist der Familienname folgender Personen:

 François-Guillaume Ducray-Duminil (1761–1819), französischer Journalist und Schriftsteller
 Franck Duminil (1933–2014), französischer Maler
 Hugo Duminil-Copin (* 1985), französischer Mathematiker